Еловица може да се отнася за:

 Еловица (област Монтана)
 Еловица (област Перник)
 Еловица (река)